Le club Montreal AAA Winged Wheelers a été fondé en 1872 et est disparu au terme de la saison 1935. Durant son existence, il a disputé 61 saisons, dont les 11 premières sans faire partie d'une ligue. Par la suite, il a fait partie de la Quebec Rugby Football Union (QRFU) pendant 24 saisons, de 1883 à 1906, et de la Interprovincial Rugby Football Union (IRFU, ou communément Big Four) pendant 26 saisons, de 1907 à 1935. 

Il a terminé en première place de sa ligue 18 fois, dont 14 fois dans la QRFU et 4 fois dans l'IRFU. Il a atteint la finale du championnat du Dominion (prédécesseur de la coupe Grey) à huit reprises et l'a remporté deux fois, en 1884 et 1906. Il a aussi atteint et remporté la finale de la coupe Grey une fois, en 1931.

Notes et références

Liens externes 
.

Montréal AAA Winged Wheelers
Football canadien au Québec
Histoire du sport au Québec
Winged Wheelers, Bilan
Histoire de Montréal